Can Feu (Barcelona), antiga masia de Barcelona entre Sarrià i Les Corts
 Can Feu (Lliçà d'Amunt), masia al municipi de Lliçà d'Amunt
 Can Feu (Mataró), masia al municipi de Mataró
 Can Feu (Sabadell), barri de Sabadell
 Castell de Can Feu, mansió senyorial del  al terme municipal de Sabadell, al Vallès Occidental
 Torrent de Can Feu, curs d'aigua del Vallès Occidental